Liscano ist der Nachname der folgenden Personen:

 Carlos Liscano (* 1949), uruguayischer Schriftsteller
 Juan Liscano, venezolanischer Schriftsteller